Калоферски манастир може да се отнася за:
 Калоферски манастир „Въведение Богородично“ – женски действащ манастир от 18 век
 Калоферски манастир „Рождество Богородично“ – мъжки действащ манастир от 17 век

Култура в Калофер